Scottish Football Association Challenge Cup 1882–83 var den tiende udgave af Scottish Football Association Challenge Cup, nutildags bedre kendt som Scottish Cup. De første kampe blev spillet den 9. september 1882, og turneringen blev afsluttet den 7. april 1883, hvor Dumbarton FC vandt finaleomkampen med 2-1 over Vale of Leven FC og dermed sikrede sig sin første og (pr. 2011) hidtil eneste triumf i Scottish Cup.

Resultater

Dumbarton FC's vej til sejren

Første runde

Anden runde

Tredje runde

Fjerde runde 

22 hold spillede om 11 pladser i ottendedelsfinalerne.

Ottendedelsfinaler 

11 hold spillede om otte pladser i kvartfinalerne. Det betød, at fem af holdene var oversiddere i denne runde: Dumbarton FC, Kilmarnock Athletic FC, Partick Thistle FC, Pollokshields Athletic FC og Third Lanark RV.

Kvartfinaler

Semifinaler

Finale

Kilder / eksterne henvisninger 
 London Hearts Supporters Club – Scottish Cup Results for 1881-82 
 IFFHS: Scottish Cup 1882–83 
 Scottish FA – Scottish Cup Final Archive – 1882/83 (første finale) 
 Scottish FA – Scottish Cup Final Archive – 1882/83 (anden finale)

Noter 

Sæsoner i Scottish Cup
Fodbold i 1882
Fodbold i 1883